Black Widow (1954), een film uit 1954
Black Widow (1987), een film uit 1987
Black Widow (2005), een film uit 2005
Black Widow (2010), een film uit 2010 van Mark Roemmich
Black Widow (2021), een film uit 2021 van Marvel Studios
Black Widow (single), een single uit 2014 van Iggy Azalea en Rita Ora
Black Widow (Marvel), een personage van Marvel Comics
Black Widow (Golden Age), een personage uit Marvels voorloper Timely Comics
Black Widow (band), een Engelse progressieve-rockband uit de jaren 70 van de 20e eeuw.
Black Widow Games, een videospel compagnie.
Black Widow (truck), een monstertruck.
P-61 Black Widow, een nachtjager uit de Tweede Wereldoorlog.
Black Widow (Michael Jackson), een nummer van Michael Jackson
Black Widow (tractor), de naam van een tractor die deelneemt aan de sport tractorpulling.
Black Widow (achtbaan), een voormalige achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Six Flags New England
 Black Widow (In This Moment), een album van de Amerikaanse metalband In This Moment

Zie ook
Zwarte weduwe, de Nederlandse vertaling (doorverwijspagina).